Marshall [máršl] může být:

rodné jméno nebo příjmení
 viz Marshall (jméno)

ostatní
 Marshallův plán – projekt s cílem organizovaně zabezpečit americkou pomoc poválečné Evropě
 Marshall County – 12 okresů v USA
 Marshall Space Flight Center – středisko NASA
 Marshallovy ostrovy – Marshall Islands v Tichomoří
 Marshall (Texas) – město v Texasu
 Marshall (Severní Karolína) – město v Severní Karolíně
 Marshall Amplification – britský výrobce hudebních zesilovačů

Externí odkazy